Marko Rajić (; Póla, 1991. július 30. –) szerb labdarúgócsatár.

Források 
Marko Rajić adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Szerb labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek